Kocheril Raman Narayanan (1920-2005) – politico indiano
 S.L. Narayanan (n. 1998) – scacchista indiano
 Srinath Narayanan (n. 1994) – scacchista indiano